een motorbegrip, zie Voorspanning (motor)
een begrip uit de mechanica, zie voorspanning (mechanica)
 voorspanning (elektrotechniek)